

Geografia

Regno Unito 

 Ingram – località della contea del Northumberland, Inghilterra

Stati Uniti d'America 

 Ingram – borough della Contea di Allegheny, Pennsylvania
 Ingram – città della Contea di Kerr, Texas
 Ingram – villaggio della Contea di Rusk, Wisconsin

Persone
 Gordon Ingram – inventore e imprenditore statunitense 
 James Ingram – cantante e compositore statunitense
 McCoy Ingram – cestista statunitense
 John Kells Ingram (1823-1907) – economista, scrittore, poeta e patriota irlandese
 Jonas Howard Ingram (1886-1952) – ammiraglio statunitense
 Luther Ingram – cantautore statunitense
 Rex Ingram (1892-1950) – regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e attore irlandese naturalizzato statunitense
 Rex Ingram (1895-1969) – attore statunitense
 Vernon Ingram – biologo statunitense

Altro
Ingram - nome proprio di persona inglese maschile
 Ventus Ingram – personaggio dell'anime Bakugan Battle Brawlers: New Vestronia
 6285 Ingram – asteroide